Jordi Metoquita, diaca magne de Constantinoble al 
 Teodor Metoquita, eclesiàstic romà d'Orient